Młynarski ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Młynarski (1870–1935), polnischer Dirigent, Geiger, Musikpädagoge und Komponist
 Marian Młynarski (* 1926), polnischer Paläontologe und Herpetologe
 Mieczysław Młynarski (* 1956), polnischer Basketballspieler und -trainer
 Wojciech Młynarski (1941–2017), polnischer Kabarettist und Liedermacher